Laemmle ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Laemmle (1867–1939), deutsch-amerikanischer Filmproduzent
 Carl Laemmle junior (1908–1979), US-amerikanischer Filmproduzent
 Carla Laemmle (1909–2014), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Ernst Laemmle (1900–1950), deutscher Regisseur
 Peter Laemmle (1943–2006), deutscher Literaturkritiker und Essayist

Siehe auch:
 Carl-Laemmle-Gymnasium
 Lämmle
 Lemle